San Giusto steht für:

 San Giusto Canavese, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Turin
 das Kloster San Giusto in Tuscania, eine ehemalige Zisterziensermönchsabtei in der heutigen Region Latium
 das Castello di San Giusto in Triest 
 die Kathedrale von Triest
 den Schutzpatronen der Stadt Triest, siehe Justus von Triest
 ein Schiff der Landungsklasse San-Giorgio-Klasse der italienischen Marine
 Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1924), ein Passagierschiff, 1921 als San Giusto in Dienst
 den ehemaligen italienischen Automobilhersteller S.A. San Giusto